Список країн за видобутком графіту, заснований на даних Геологічної служби США.

Примітки 

Списки країн за видобутком корисних копалин